John Flanagan (1868–1938) ír-amerikai atléta
 John Flanagan (1944) ausztrál fantasyíró

Hasonló
 Jon Flanagan (1993) angol labdarúgó